Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1995 speelden de mannen  in het dubbelspel van 29 mei tot en met 11 juni. De als tweede geplaatste Nederlanders Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen het toernooi door in de finale de ongeplaatste Zweden Nicklas Kulti en Magnus Larsson te verslaan met 6-7(3), 6-4, 6-1.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1995